Mark Fistric (né le  à Edmonton, capitale de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2001, il commence sa carrière dans la Ligue de hockey de l'Ouest avec les Giants de Vancouver. En 2004, il est choisi au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par les Stars de Dallas au , en .

En 2006-2007, il devient joueur professionnel rejoignant alors l'équipe école des Stars, les Stars de l'Iowa de la Ligue américaine de hockey. La saison suivante, il joue ses premiers matchs en LNH avec la franchise de Dallas. Le , il rejoint l'équipe des Oilers d'Edmonton en échange d'un choix de troisième tour au repêchage de 2013 .

Le , il signe un contrat d'un an avec les Ducks d'Anaheim.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002|| Giants de Vancouver|| LHOu|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003|| Giants de Vancouver|| LHOu|| 63|| 2|| 7|| 9|| 81|| 4|| 0|| 0|| 0|| 8
|- 
| 2003-2004|| Giants de Vancouver|| LHOu|| 72|| 1|| 11|| 12|| 192|| 11|| 0|| 2|| 2|| 10
|-
| 2004-2005|| Giants de Vancouver|| LHOu|| 15|| 1|| 5|| 6|| 32|| 6|| 1|| 1|| 2|| 16
|-  
| 2005-2006|| Giants de Vancouver|| LHOu|| 60|| 7|| 22|| 29|| 148|| 18|| 1|| 9|| 10|| 30
|-
| 2006-2007|| Stars de l'Iowa|| LAH|| 80|| 2|| 22|| 24|| 83|| 12|| 0|| 0|| 0|| 16
|-  
| 2007-2008|| Stars de l'Iowa||  LAH|| 30|| 1|| 4|| 5|| 48||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| Stars de Dallas|| LNH|| 37|| 0|| 2|| 2|| 24||9|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2008-2009 ||Moose du Manitoba ||LAH ||35 ||0 ||8 ||8 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 ||Stars de Dallas ||LNH ||36 ||0 ||4 ||4 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 || Stars de Dallas  ||LNH ||67 ||1 ||9 ||10 ||69 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 ||Stars du Texas ||LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Stars de Dallas ||LNH || 57|| 2|| 3|| 5|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Stars de Dallas ||LNH || 60|| 0|| 2|| 2|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Oilers d'Edmonton ||LNH || 25 || 0 || 6 || 6 || 32 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || Ducks d'Anaheim ||LNH || 34 || 0 || 5 || 5 || 28 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|2013-2014 || Admirals de Norfolk ||LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Ducks d'Anaheim || LNH || 9 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Admirals de Norfolk || LAH || 34 || 1 || 6 || 7 || 84 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Eagles de Stony Plain ||  || - || - || - || - || - || 2 || 0 || 1 || 1 || 0

| 325 || 4 || 30 || 34 || 284 || 14 || 0 || 0 || 0 || 12

Références

Naissance en juin 1986
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Giants de Vancouver
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur des Stars du Texas
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Ducks d'Anaheim
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)